

Села:
  Юрівка — Вінницька область, Козятинський район
  Юрівка — Житомирська область, Житомирський район
  Юрівка — Житомирська область, Малинська міська громада
  Юрівка — Київська область, Києво-Святошинський район
  Юрівка — Київська область, Макарівський район
  Юрівка — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
  Юрівка — Сумська область, Конотопський район
  Юрівка — Хмельницька область, Білогірський район

 Юрівка — колишня назва села Юргівка Роздільнянського району Одеської області, яке було приєднано до села Розалівка
Місцевості
 Юрівка — місцевість Полтави

Юрівка () — село, Мінська область, Смолевицький район

Див. також 
 Юр'ївка